Puerto San Carlos puede referirse a:

 Puerto San Carlos, localidad de las Islas Malvinas;
 Puerto San Carlos, localidad de Baja California Sur (México).